

Architettura 
 Münster – tipo di chiesa sullo stile del duomo di Münster (Germania)

Geografia

Austria 
 Münster – comune del Tirolo

Germania 
 Münster – città della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Münster – comune dell'Assia
 Münster – comune della Baviera
 Münster-Sarmsheim – comune della Renania-Palatinato
 Münster – frazione della città di Butzbach in Assia
 Münster – frazione della città di Kelkheim in Assia
 Münster – frazione della città di Laubach in Assia
 Münster – frazione del comune di Mickhausen in Baviera
 Münster – exfrazione del comune di Selters in Assia
 Münster – frazione del comune di Steinach in Baviera
 Münster – quartiere della città di Stoccarda nel Baden-Württemberg
 Bad Münster am Stein-Ebernburg – frazione della città di Bad Kreuznach nella Renania-Palatinato

Svizzera 
 Münster (oggi Beromünster) – comune del Canton Lucerna
 Münster (oggi Moutier) – comune del Canton Berna)
 Münster – frazione del comune di Goms nel Canton Vallese
 Münster (oggi Müstair) – frazione del comune di Val Müstair nel Canton Grigioni
 Münster-Geschinen – frazione del comune di Goms nel Canton Vallese

Persone 
 Ludgero di Münster (742-809) – missionario tedesco
 Sebastian Münster (1488-1552) – cartografo e cosmografo tedesco
 Ernst zu Münster (1766-1839) – politico tedesco

Sport 
 Sportclub Preußen 06 Münster – società calcistica tedesca con sede a Münster
 UFC Münster – società di calcio a 5 tedesca con sede a Münster
 Unabhängiger Sportclub Münster – società pallavolistica tedesca con sede a Münster

Pagine correlate 
 Muenster – pagina di disambiguazione
 Munster – pagina di disambiguazione